Władysław Pawlak – poseł na Sejm PRL
 Władysław B. Pawlak – pisarz
 Władysław Pawlak (1932-1999) – koszykarz, reprezentant Polski
 Władysław Pawlak (1931-2016) – kartograf, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego